Mistrzostwa Afryki w zapasach w 2014 roku rozegrano w dniach 28-30  marca w Tunisie w Tunezji.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

kobiety

styl wolny

Bibliografia 
 Dane na foeldeak.com

Mistrzostwa Afryki w zapasach
2014 w zapasach
2014 w Afryce
Zapasy w Tunezji
Historia Tunisu
Sport w Tunisie